През 2009 г. се провежда 35-ото по ред състезание по снукър Мастърс. Турнирът се състои между 11 и 18 януари в Лондон и е спечелен от Рони О'Съливан, който надиграва във финала Марк Селби с 10 - 8 фрейма. О'Съливан печели 4-тата си титла от този престижен турнир!

Награден фонд

Квалификации 
Финалисти: £680
Полуфиналисти: £250
Четвърт финалисти: £105
Общо: £1600

Основна схема 
150 000 £ за победителят
75 000 £ за финалистът
Полуфиналисти £32 000
Четвъртфинаисти £16 000
1/6 финали £14 000
1/18 (Предварителен кръг) £3500
10 000 £ за най-големия брейк на турнира
25 000 £ за максимален брейк
Общо £482 000

Резултати

Предварителен кръг 
В предварителния кръг четирима играчи, които са достигнали до състезанието играят по между си. Това са Марк Кинг, Рики Уолдън, Марк Алън и Джъд Тръмп. Срещите се изиграват на 11 януари. (Първите 16 от ранглистата автоматично биват поканени).

 Квалификация 1:  Марк Кинг 2 - 6  Рики Уолдън
 Квалификация 2:  Марк Алън 6 - 4  Джъд Тръмп

Основна схема

Финал

сенчъри брейкове 
  Джон Хигинс 140, 127, 100, 100
  Рони О'Съливан 136, 128, 118, 115, 110, 102, 101, 100
  Алистър Картър 130, 124
  Стивън Магуайър 128, 114, 113, 105
  Джъд Тръмп 123
  Нийл Робъртсън 122, 100
  Марк Селби 120, 114, 104, 102, 101, 100
  Марк Алън 119, 104
  Марк Кинг 115
  Греъм Дот 106
  Джо Пери 105

Квалификации 
Квалификациите за Мастърс 2009 се провеждат от 22 до 26 ноември 2008 г. в Шефилд.

Сенчъри брейкове 
В квалификациите са постигнати 18 сенчъри брейка:
  Джъд Тръмп 138, 129, 120
  Рики Уолдън 136
  Андрю Хигинсън 132
  Марк Джойс 125
  Jin Long 125
  Джейми Коуп 124, 120, 100
  Kuldesh Johal 121
 Иън МакКълох 118
  Матю Стивънс 115, 101
  Дейвид Рой 114
  Matthew Selt 109
  Джо Суейл 109
  Анди Хикс 100

Мастърс (снукър)